El Masters de Madrid 2015, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2015 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 14a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la setena en categoria femenina pertanyent als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre l'1 i el 10 de maig del 2015 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar el segon títol de la temporada i el desè de categoria Masters de la seva carrera. És el seu segon títol a Madrid, malgrat que el primer fou quan es disputava sobre pista dura. Murray va guanyar tot just el seu primer títol sobre terra batuda la setmana prèvia després de deu anys de carrera professional. La txeca Petra Kvitová també va guanyar el seu segon títol de l'any i també el segon a Madrid.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015